La parola Wajima può essere riferita a:

 Wajima –  città giapponese nella prefettura di Ishikawa
 Wajima Hiroshi –  lottatore di sumo giapponese
 Koichi Wajima –  pugile giapponese